Томашув-Мазовецький (пол. Tomaszów Mazowiecki) — місто в центральній Польщі, на річці Пілиця. Адміністративний центр Томашівського повіту Лодзького воєводства.
 Гміна Мінськ-Мазовецький (пол. Gmina Mińsk Mazowiecki) — сільська гміна у центральній Польщі. Належить до Мінського повіту Мазовецького воєводства. 
 Чонсткув-Мазовецький (пол. Cząstków Mazowiecki) — село в Польщі, в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства. 
 Гміна Ґродзіськ-Мазовецький, Ґродзиськ-Мазовецький (пол. Gmina Grodzisk Mazowiecki) — місько-сільська гміна у центральній Польщі. 
 Конрад I Мазовецький, Ко́нрад I Мазове́цький (пол. Konrad I Mazowiecki, 1187 — 31 серпня 1247) — польський князь з династії П'ястів. 
 Гміна Ожарув-Мазовецький, Ожарув-Мазовецький (пол. Gmina Ożarów Mazowiecki) — місько-сільська гміна у центральній Польщі. 
 Гродзиськ-Мазовецький, Гро́дзиськ-Мазове́цький (пол. Grodzisk Mazowiecki, Ґро́дзіск Мазовє́цкі) — місто в центральній Польщі. 
 Гміна Томашув-Мазовецький (пол. Gmina Tomaszów Mazowiecki) — сільська гміна у центральній Польщі. 
 Макув-Мазовецький, Ма́кув-Мазове́цький (пол. Maków Mazowiecki) — місто в центрально-східній Польщі, на річці Ожиць. 
 Новий-Двір-Мазовецький, Новий-Двір-Мазове́цький (пол. Nowy Dwór Mazowiecki) — місто в центральній Польщі. 
 Мінськ-Мазовецький, Мі́нськ-Мазове́цький (пол. Mińsk Mazowiecki) — місто в центрально-східній Польщі. 
 Ожарув-Мазовецький, Ожа́рув-Мазове́цький (пол. Ożarów Mazowiecki) — місто в центральній Польщі. 
 Тадеуш Мазовецький (пол. Tadeusz Mazowiecki; * 18 квітня 1927, Плоцьк, Польща — 28 жовтня 2013, Варшава, Польща) — польський публіцист, громадський діяч і політик, один із лідерів руху «Солідарність» та перший посткомуністичний прем'єр-міністр Польщі (1989—1991) й у всій Центрально-Східній Європі. Близький друг Івана Павла II.

Див. також
 Мазовецька